Нелюбова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Нелюбова, Валентина Петровна (род. 1966) — заслуженный мастер спорта России (пауэрлифтинг).
 Нелюбова, Наталья Асхатовна (род. 1967) — российская певица.
 Нелюбова, Ольга Викторовна (род. 1964) — советская и российская бегунья на средние дистанции.